Pojuca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipojuca (ort), Pernambuco, 
 Pojuca (kommun i Brasilien), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar